Boston Scientific
 Base Station Controller
 Bachelor of Science
 Beacon Street Collection
 Blood Stain Child
 Balanced scorecard
 Brytyjskie Biuro Koordynacji Bezpieczeństwa (British Security Coordination)